«Театра́льное това́рищество „Си́ки“» (; ) — театральная компания, базирующаяся в Токио, Япония. Занимается постановкой оригинальных и лицензионных мюзиклов на территории страны. В год «Сики» представляет около 3000 спектаклей 8—12 проектов.

История 
Компания была основана 14 июля 1953 года Кэйтой Асари () как подразделение театральной компании «Ассоциация „Ситиё“» (). Юридически и самостоятельно компания «Сики» начала существовать в 1960 году. Изначально занималась постановками пьес классических драматургов: Ануя, Жироду, Чехова, Шекспира и др.

В сентябре 1967 года компания была преобразована в акционерное общество. В конце 1970-х годов «Сики» начинает успешно практиковать постановки западных мюзиклов.

Театры компании 

Компания «Сики» управляет восемью театрами в четырёх городах страны:

 Токио
 «Хару»
 «Аки»
 «Дзию»
 «Дэнцу»
 «Нацу»

 Нагоя
 «Син Нагоя»

 Осака
 «Осака»

 Саппоро
 «Хоккайдо»

Основные постановки

Оригинальные 
 «Мечта во сне» (на основе новеллы Дзиро Акагавы)
 «Зачарованные друзья Юты» (по роману Тэцуо Миуры)

Лицензионные 
 «Disney Theatrical Productions»: «Аида» (2003); «Аладдин» (2015 — н.в.); «Король лев» (1998 — н.в.); «Красавица и чудовище» (1995 — н.в.); «Русалочка» (2013 — н.в.).
 «Littlestar»: «Mamma Mia!» (2002 — н.в.).
 «The Really Useful Group»: «Иисус Христос — суперзвезда» (1973 — н.в.); «Эвита» (1983).
 «The Really Useful Group» и «Cameron Mackintosh Limited»: «Кошки» (1983 — н.в.); «Призрак Оперы» (1988 — н.в.).
 «Wicked Worldwide Inc.»: «Злая» (2007 — н.в.).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании 
 Официальный сайт компании 

Театральные компании
Театральные компании Японии
Shiki Theatre Company